Herrestads säteri kan syfta på:

Herrestad, Kärda – ett säteri i Kärda socken, Jönköpings län
Herrestad, Marbäck – gods och säteri i Marbäcks socken, Jönköpings län
Herresta, Strängnäs kommun (även kallat Herrestad) – ett gods och säteri i Toresunds socken, Strängnäs kommun